Gollnick ist der Familienname folgender Personen:

 Jonny Gollnick (* 1933), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans Gollnick (1892–1970), deutscher Offizier und General der Infanterie
 Harald Gollnick (* 1948), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Heather Gollnick (* 1970), US-amerikanische Triathletin
 Kurt Gollnick (1889–nach 1956), deutscher Jurist, Anwalt und Verteidiger im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher